Габриэль Франкоско Лизетт (, 2 апреля 1919 года, Портобельо, Панама — 3 марта 2001 года, Пор-де-Лан, Франция) — политический деятель Чада, Председатель Правительственного совета французской Заморской территории Чад с 26 июля 1958 года по 28 ноября 1958 года, Председатель Правительственного совета Автономной Республики Чад с 28 ноября по 10 декабря 1958 года, Председатель Временного правительства Автономной Республики Чад с 28 ноября 1958 года по 11 февраля 1959 года. Основатель и лидер Прогрессивной партии Чада (февраль 1947 года — август 1960 года).

Биография 
Габриэль Франсиско Лизетт родился 2 апреля 1919 года в Портобельо (Панама) в семье выходцев с французских Антильских островов. В 1946 году поступил на службу в колониальную администрацию Французской Экваториальной Африки. В ноябре того же года был избран в Национальное собрание Франции от партии Демократический и социалистический союз сопротивления (ЮДСР). Окончил Национальную школу Заморских территорий Франции. Работал в колониальной администрации колонии Чад. В феврале 1947 года основал и возглавил Прогрессивную партию Чада (ППЧ) — секцию Африканского демократического объединения. Однако ППЧ имела репутацию партии левой ориентации и не пользовалась поддержкой колониальных властей и местной элиты. При этом она сумела получить поддержку населения и в 1957 году одержала победу на выборах в Территориальную ассамблею, получив 47 мест из 65. 14 мая 1957 года Габриэль Лизетт был назначен Вице-председателем Правительственного совета Заморской территории Чад (Председателем совета был французский губернатор).

26 июля 1958 года Лизетт возглавил правительство колонии в качестве Председателя Правительственного совета. В августе 1958 года он принял участие в работе Конституционного консультативного комитета Франции. 28 сентября 1958 года Чад поддержал режим генерала Шарля де Голля во Франции, проголосовав за новую французскую Конституцию, и 28 ноября был провозглашен Автономной республикой в составе Французского Сообщества. 10 декабря Габриэль Лизетт возглавил Временное правительство автономии. Но в начале следующего года традиционные вожди Севера во главе с Ахмедом Куламаллахом выступили против Лизетта и спровоцировали правительственный кризис. 11 февраля 1959 года Лизетт был вынужден уйти в отставку.

Прогрессивная партия Чада обладала достаточными силами в парламенте, чтобы в течение месяца отправить в отставку два недружественных ей кабинета, возглавлявшихся Ахмедом Куламаллахом и Гоншоме Сахулба. Однако вернуться на прежний пост Лизетт, которого обвиняли в коррупции, не смог — в результате компромисса Премьер-министром автономии стал уроженец Чада Франсуа Томбалбай. 26 марта 1959 года Лизетт был назначен заместителем Премьер-министра ответственным за иностранные дела и экономику. 23 июля 1959 года он был также введен в правительство Франции, возглавлявшееся Мишелем Дебре, в качестве Министра — члена Совета.

В августе 1960 года, когда Габриэль Лизетт находился в зарубежной поездке, а Чад получал независимость, Франсуа Томбалбай сместил его со всех государственных и партийных постов. Он поставил ему в вину министерский пост в правительстве Франции, объявил негражданином Чада и запретил возвращаться в страну. Этот шаг первого Президента Чада называли «переворот телеграммой».

19 мая 1961 года Габриэль Лизетт покинул пост в правительстве Франции и фактически отошел от политики. Однако Томбалбай продолжал считать его опасным соперником — особенно это проявилось в 1971 году, когда ухудшились отношения между Чадом и Францией. В 1976 году Лизетт вместе с Аланом Жираром основал неправительственную организацию Общество уроженцев Заморских территорий (). Она занималась организацией помощи выходцам из бывших французских колоний, в том числе оплачивала похороны тех из них, у кого не было средств.

В 1983 году Габриэль Лизетт издал книгу воспоминаний Борьба Демократического объединения Африки за мирную деколонизацию Черной Африки ().

Его именем был назван колледж в Чаде.

Габриэль Лизетт скончался 3 марта 2001 года в Пор-де-Лан () на юго-западе Франции.

Ссылки 
 Base de données des députés français depuis 1789. Gabriel Francisco LISETTE (1919—2001)

Персоналии по алфавиту
Премьер-министры Чада
Депутаты Национального собрания Франции
Министры Франции